Bismark Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bismark Township (Cuming County, Nebraska)
 Bismark Township (Platte County, Nebraska)

Siehe auch:
 Bismarck Township